Клитералл (город, Миннесота)
 Клитералл (тауншип, Миннесота)